Fryderyk (imię) – imię męskie
 Fryderyk – polska nagroda muzyczna
 Fryderyk (1142–1189) – książę Czech 1172–1173 i 1178–1189
 Fryderyk – hrabia Alteny 1180–1198
 Fryderyk – książę Brunszwiku 1373–1400
 Fryderyk Pobożny – książę Lüneburga 1434–1457
 Fryderyk – książę brunszwicko-lüneburski na Celle 1636–1648
 Fryderyk (książę duński) (ur. 1968)

Zobacz też 
 Święty Fryderyk
 Fryderyk I
 Fryderyk II
 Fryderyk III
 Fryderyk IV
 Fryderyk V
 Fryderyk VI
 Fryderyk VII
 Fryderyk VIII
 Fryderyk IX